Tchebek může být:

 Tchebek (město) – město v Jižní Koreji
 Tchebek (pohoří) – pohoří na Korejském poloostrově